Röbbeling ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Röbbeling (1905–1989), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur
 Hermann Röbbeling (1875–1949), deutsch-österreichischer Theaterintendant